Die Scottish Football League First Division wurde 1989/90 zum 15. Mal als nur noch zweithöchste schottische Liga ausgetragen. Es war zudem die fünfzehnte Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen First Division. In der Saison 1989/90 traten 14 Klubs in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann der FC St. Johnstone, der sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Premier Division-Saison 1990/91 sicherte. Absteigen in die Second Division mussten die Albion Rovers und Alloa Athletic. Torschützenkönig mit 21 Treffern wurde Kenneth Eadie vom FC Clydebank.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish First Division 1989/90 bei statto.com
 Scottish First Division 1989/90 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 The Scottish Football League Championship Tables bei spfl.co.uk

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1989/90
1989 90